Palanga steht für:

 Palanga, Stadt und Stadtgemeinde in Litauen
 Wolost Polangen (Wolost Palanga), Russisches Kaiserreich und Litauen
 Palanga (Argeș), Dorf im Kreis Argeș, Rumänien
 Palanga (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea, Rumänien
 (166229) Palanga, Hauptgürtelasteroid